Yue puede referirse a:

 Una región, grupo de pueblos (pueblos Yue) y antiguo estado (Estado Yue) de una extensa zona que incluye la costa del sur de China (desde Zhejiang y Guandong, cuyos nombres pueden abreviarse Yuè) y Vietnam.

 Yue-che era una forma de denominar a los pueblos denominados tocarios.

 Yuè (en pinyin : yuèyǔ, cantonés : jyut6 jyu5) es el nombre en chino del idioma cantonés.

 Yuë es uno de los nombres chinos de la estrella Épsilon Aquilae.

  Zhēng yuè es el primer día del primer mes lunar chino (véase Año Nuevo Chino.

 Numerosos personajes chinos, reales o ficticios, llevan Yue como parte de su nombre (véanse las páginas de Wikipedia que contienen la palabra yue)
 Leung Yue Sang, novelista.
 Sun Yue, jugador de baloncesto.
 Uno de los Anexo:Personajes secundarios mayores de Avatar: la leyenda de Aang#Yue.
 Yue, un personaje del manga y anime Cardcaptor Sakura.
Yue, juez, guardián y protector de la luna.